Margaret Court e Judy Dalton hanno battuto in finale Karen Krantzcke e Kerry Reid 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Margaret Court /  Judy Dalton (Campionesse)
 Karen Krantzcke /  Kerry Reid (finale)

 Kerry Harris /  Winnie Wooldridge (semifinali)
 Jan O'Neill /  Christina Sandberg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1970